Зоркий орел-2010 () — военно-воздушные учения России и США. Это первые в истории России и США учения, отрабатывающие действия военно-воздушных сил и гражданских авиадиспетчеров в случае угона гражданского авиалайнера террористами. Учения проходили на Аляске и продлились несколько дней.

В учениях «Зоркий орел-2010» задействованы штабы, расположенные в Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Колорадо-Спрингс и Анкоридже.

Сценарий учений 
По сценарию учений, частный гражданский самолет с кодовым именем Fencing 1220, играющий роль захваченного, пересечёт Тихий океан в сторону России и вернется обратно. До российской воздушной границы самолет будут сопровождать американские многоцелевые истребители F-22 «Раптор». Затем контроль за «захваченным» воздушным судном перейдет к российским Миг-31.

Примечания

Ссылки 

 Видеоновости  Телеканал «Звезда»
 «Зоркий орел» над Аляской 10 августа 2010 С. Тыщенко («Вести Сегодня» № 136)
 Vigilant Eagle-2010 — protection against aircraft terrorism Aug 14, 2010 20:03 Moscow Time

Военные учения России
Военные учения США
2010 год в России